Airijoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Airijoki (vattendrag i Finland), Lappland,

Sverige 

 Airijoki, Pajala, vattendrag som avvattnar bland annat Airijärvi (Pajala socken, Norrbotten), Norrbottens län, 

Robotskapade Finlandförgreningar